Beck János Nepomuk (1789—1833) orvos
 Beck János Nepomuk (1827—1904) operaénekes (bariton)